

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Cisów – przysiółek wsi Cieszów w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice
 Cisów – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów
 Cisów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny
 Cisów – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Cisów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce

Miejscowości na Ukrainie 
 Cisów (Тисів) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim

Zobacz też 
 Cisowo, Cisy
 Cisów Las